Monter ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Monter (1926–1999), deutscher Fußballspieler
 E. William Monter (* 1936), US-amerikanischer Historiker